Collapsed in Sunbeams () — дебютный студийный альбом британской соул-певицы Arlo Parks (Анаис Олуватойн Эстель Мариньо), изданный 29 января 2021 года лейблом Transgressive Records. Альбом получил широкое признание и положительные оценки музыкальных критиков. Collapsed in Sunbeams дебютировал на третьем месте в UK Albums Chart и позволил автору получить три номинации на 2021 Brit Awards в категориях Album of the Year, Best British Female Solo Artist, а сама певица победила  в категории Best New Artist. Также альбом победил на церемонии 2021 года Mercury Prize и был номинирован на Грэмми-2022 в категории Лучший альтернативный альбом.

История 
До выхода Collapsed in Sunbeams Паркс записала и самостоятельно выпустила два мини-альбома, а именно Super Sad Generation (2019) и Sophie (2019), после своего сольного дебюта в 2018 году с песней «Cola». В начале октября 2020 года Паркс сообщила через социальные сети, что она закончила запись «альбома». До этого она сказала NME в июле 2020 года, что «много писала» и думала о том, что именно она хочет выразить в своём «первом большом связном заявлении о намерениях».

Паркс и автор песен и продюсер Джанлука Бучеллати из Лос-Анджелеса совместно написали все песни на альбоме, причём последний выступил продюсером всей музыки. Они оба работают в различных направлениях Airbnb, так как там есть «нейтральная энергия» и «пустые пространства, где [дуэт] может создать свой собственный творческий пузырь». В треке «Green Eyes» не указан, но работает американский автор-исполнитель Clairo, который предоставляет гитару и фоновый вокал.

Композиция 
В январе 2021 года Марисса Лоруссо из американской радиопрограммы Morning Edition подвела итог и описала звучание предшествующих синглов как «что-то вроде „спального попа“, смешанного с небольшим количеством инди-фолка и R&B».

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 83 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Сайт AnyDecentMusic? дал ему 7.9 из 10.
Многие критики высоко оценили многогранность и ранимость певицы на её дебютном альбоме Collapsed in Sunbeams.

NME выставил альбому высшую оценку в 5 из 5 звёзд и назвал его «универсальной коллекцией историй, которая будет служить утешением для слушателей любого возраста и происхождения на протяжении десятилетий». Dork также дал ему 5 из 5 звёзд и назвал его «возвышенной работой художника, который тщательно подходит ко всем аспектам своего ремесла».

Перед его выходом Белла Талиесен из журнала The Face описала альбом как «захватывающий», «мечтательный, джазовый и временами вполне попсовый» и отметила, что он «вознесёт эту звезду спальни в стратосферу». Алексис Петридис из газеты The Guardian описал Collapsed in Sunbeams как «дневниковый, почти идеальный дебют», который «ощущается как теплый ветерок в глубине печальной зимы». Точи Имо из Clash описал альбом как «рефлексивный, интуитивный и интроспективный» и «чрезвычайно захватывающий дебют», отметив при этом, что, несмотря на отсутствие приглашенных гостей, Паркс «держит себя в руках во всех 12 синглах и задаёт высокую планку для тех, кто последует за ней». В очень положительной рецензии для газеты The Irish Times, Лорен Мерфи назвала альбом «серьёзно освежающей коллекцией песен» и «одним из первых великих альбомов 2021 года».

Уилл Ходжкинсон из газеты The Times высоко оценил альбом и отметил, что «маленькие моменты обеспечивают этот свежий новый голос большими историями». Белла Флеминг из The Line of Best Fit отметила, что «многогранность Collapsed In Sunbeams превосходит все ожидания» и отметила, что альбом «наполнен бодрящими и в то же время уязвимыми моментами». Она продолжила хвалить альбом и написала, что «кажущаяся непринужденность лирики Паркс и спокойные мелодии делают её песни уютными зимой и прохладными летом — они всегда поднимают настроение и успокаивают. Каждый трек может лепиться к разным условиям, и такой уровень универсальности в дебютном альбоме — большая редкость». Джонни Шарп из Uncut написал, что Паркс «подкрепляет красивые томные, трип-хоп виньетки голосом, напоминающим Мартину Топли-Бёрд, и аккуратной линией в поэтических размышлениях на разговорном языке».

В рецензии для Exclaim! Кайл Кохнер назвал Паркс «необыкновенной художницей, которая продемонстрировала в своём небольшом творчестве талант передавать сложные эмоции с чувством зрелости, превосходящим её 20-летний возраст, умудряясь выразить все это так, как будто она прожила целую жизнь или две».

«Убаюкивающий атмосферный соул с приятными барабанными грувами» - написал обозреватель DTF: «Паркс пытается своей музыкой успокоить и дать надежду. Хотя бы на то, что всё это скоро закончится, солнце ещё выглянет и проблемы уйдут».

Альбом стал «Одним из самых ярких дебютов года», — написала Аллан Рэйбл из Good Morning America: «…звучит как нечто среднее между ранней Лили Аллен и Корин Бэйли Рэй, при этом она идет по собственному пути повествования».

Итоговые списки

Список композиций 
По данным:

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Full album

Альбомы инди-рока
Альбомы Великобритании
Дебютные альбомы 2021 года
Альбомы — лауреаты премии Mercury Prize